Klokoč může označovat:

 Klokoč, rod dvouděložných rostlin z čeledi klokočovité
 Klokoč zpeřený
 Klokoč (okres Detva), obec na Slovensku v okrese Detva
 Klokoč (Liběšice), osada, část obce Liběšice v okrese Litoměřice
 Klokoč (Chorvatsko), vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Vojnić
 Klokoč (přírodní rezervace) v pohoří Malé Karpaty
 Ondrej Klokoč (1911–1975), slovenský komunistický politik a poslanec

Související články 
 Klokočí
 Klokočov